Shawan steht für:

 den Kreis Shawan (沙湾县) der bezirksfreien Stadt Tacheng im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe Shawan (Tacheng);
 den Stadtbezirk Shawan (沙湾区) der bezirksfreien Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shawan (Leshan);
 die Großgemeinde Shawan (沙湾镇) des Autonomen Kreises Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Shawan (Jingping);
 die Gemeinde Shawan (沙湾乡) im Autonomen Kreis Muli in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shawan (Muli).